Евге́ний Алекса́ндрович Бобро́в:
 Бобров, Евгений Александрович (1867—1933) — русский писатель, философ, историк философии и литературы, педагог.
 Бобров, Евгений Александрович (род. 1978) — российский правозащитник, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.